Pistolet maszynowy Kis
 KIS – jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej